Fotboll vid internationella öspelen 2013 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2013 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2013 (herrar)

Internationella öspelen